

События 
 Филипп V Испанский, отрёкся от престола, и 9 февраля Луис I был провозглашён королём Испании, но 31 августа пал жертвой оспы.
 1724—1746 — Король Испании Филипп V (вторично).
 Шарантским виноделом Реми Мартеном основана фирма по производству коньяков «Реми Мартен».
 Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхов, многочисленные посёлки, посады и предместья, а также замок, который до этого не входил в состав ни одного из городов, а имел особый статус правительственной резиденции, были объединены в единый город Кёнигсберг.
 Основано старейшее издательство Англии «Лонгман».
 1724—1730 — Папа Бенедикт XIII.
 Восстание крестьян в Моравии (район Зноймо).
 Союзный договор Швеции с Россией. Обязательство взаимной помощи при нападении третьей державы (кроме Турции).
 Константинопольский договор Турции с Россией. Турция отказывается от претензий на прикаспийские области Ирана (Персия) и Закавказья. Россия признала власть Турции над Арменией, Южным Азербайджаном и Курдистаном.
 1724—1725 — Нападение джунгаров на город Туркестан (Яссы), зависимый от Ташкента.
 Возникновение независимого княжества Хайдерабад.
 Юнчжэн приказал закрыть 300 христианских церквей и выслал почти всех миссионеров в Макао. Иезуитам разрешено оставаться лишь в Пекине.

Россия 

 27 января — открытие Сестрорецкого оружейного завода.
 8 февраля — Пётр I издал указ об учреждении в Петербурге Академии наук и Академической гимназии (ныне — университет).
 7 мая — коронация Екатерины I.
 Принят Таможенный тариф.
 На Адмиралтейских верфях создали первую подводную лодку крестьянина Ефима Никонова.
 8 ноября — Русский царь Пётр I бросается в холодную Неву спасать тонущих солдат (именно это вскоре приведёт к тяжёлой простуде, вызвавшей смерть Петра).
 Учреждение Петром I ордена святого Александра Невского «За труды и Отчество» для награждения за выдающиеся заслуги в деле государственности и воинской славы.
 23 декабря — Начало экспедиции Витуса Беринга.
 Основан город Нальчик.
 Основаны, в нынешней Саратовской области, сёла: Большая Ольшанка, Кологривовка, Большие Копены.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1724 году
 Святой Тихон Задонский.
 19 января — Дай Чжэнь, китайский мыслитель.
 22 апреля — Иммануил Кант, немецкий философ (ум. 1804).
 2 июля — Фридрих Готлиб Клопшток (Friedrich Gottlieb Klopstock), немецкий поэт и драматург (ум. 1803).
 8 сентября — Никита Акинфиевич Демидов, русский промышленник, меценат, коллекционер, путешественник (ум. 1789).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1724 году
 16 ноября — фаворит императрицы Екатерины камергер Виллим Монс (казнён).

См. также

Примечания